Masreliez ist eine Familie von Künstlern französischer Herkunft, deren schwedischer Zweig von dem Bildhauer Jacques Adrien Masreliez (1717–1806) abstammt.

Einige Mitglieder der Familie Masreliez 
 Jacques Adrien Masreliez (1717–1806)
 Jean Baptiste Edoard Barbe (1753–1801), Sohn von Jacques Adrien 
 Louis Masreliez (1748–1810), Sohn von Jacques Adrien, jüngerer Bruder von Jean Baptiste

Einige jüngere Mitglieder der Familie 
 Curt Masreliez (1919–1976), ein schwedischer Schauspieler
 Johan Masreliez (* 1939), ein in Schweden geborener, US-amerikanischer Physiker
 Marie-Louise Masreliez (* 1977), eine schwedische Cirque-Nouveau-Künstlerin und Regisseurin

Einzelnachweise

Literatur 
Masreliez, Familie in Svenskt biografiskt lexikon.

Künstlerfamilie
Französischer Personenname
Schwedischer Personenname
Schwedische Familie